ЛТ, Лт или лт — аббревиатура, имеющая несколько значений

 Лт — летопись или библейская книга Летопись. См. также сокращения в Библии.
 ЛТ — серия украинских трамваев.
 ЛТ-10
 ЛТ-5
 ЛТ — лазеротерапия, лазерная терапия
 л-т — лейтенант
 ЛТ — лесной терминал
 ЛТ — линейный трансформатор
 ЛТ — литьё точное
 ЛТ — локальная терапия
 ЛТ — лучевая терапия
 ЛТ — льнотеребилка
 ЛТ — «Лашкар-И-Тайба» — террористическая организация

 ЛТ-1 (МАС-1) — советский проект колёсно-гусеничного малого по массе летающего танка

 ЛТ — Легкий танк
 ЛТ — литературное творчество.